Walter Kaufmann kan syfta på bland andra:

* Walter Kaufmann (1871–1947), tysk fysiker
 Walter Kaufmann (1907–1984), tysk tonsättare
 Walter Kaufmann (1921–1980), tysk-amerikansk filosof
 Walter Kaufmann (född 1924), tysk-australisk författare